

Крайно класиране

Победители 
 Интер:

Голмайстори 
 26 гола: Гунар Нордал (Милан)
 22 гола: Йон Хансен (Ювентус)

Първенство на Италия по сезон